Ко́хила (эст. Kohila) — многозначный термин.

 Кохила — посёлок на севере уезда Рапламаа, административный центр волости Кохила. 
 Кохила — волость на севере уезда Рапламаа, Эстония. 
 Кохила — железнодорожная станция в посёлке Кохила на линии Таллин — Рапла — Вильянди/Пярну, Эстония.